Die Baureihe 193 bezeichnet folgende deutsche Elektrolokomotiven:

 ab 1968 bei der Deutschen Bundesbahn die Güterzuglokomotiven der Baureihe E 93 
 ab 2012 Lokomotiven der Baureihe Siemens Vectron bei verschiedenen Eisenbahngesellschaften